Doplang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Doplang, Cilacap, by, Jawa Tengah, 
 Doplang, Semarang, by, Jawa Tengah, 
 Doplang, Blora, by, Jawa Tengah, 
 Doplang, Purworejo, by, Jawa Tengah, 
 Doplang, Karanganyar, by, Jawa Tengah, 
 Doplang, Boyolali, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar